Мари́я Ма́рковна Кли́гман (8 июля] 1908, Киев — 12 декабря 1994, Санкт-Петербург) — советский кинорежиссёр научно-популярного и документального кино. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1969).

Биография 
Родилась в Киеве семье инженера-механика М. Г. Клигмана, к 1917 году переехавшей в Петроград. Окончила киноотделение Ленинградского фотокинотехникума в 1929 году. Тогда же начала работать в кино помощником ассистента режиссёра. Режиссёр киностудии «Лентехфильм» («Леннаучфильм» — с 1946 года), одна из авторов цикла фильмов «Жизнь замечательных людей» о выдающихся учёных современности. Выступала как режиссёр искусствоведческих фильмов, автор сюжетов для выпусков кинопериодики «Наука и техника». Участница многих кинофестивалей.

Член Союза кинематографистов СССР (Ленинградское отделение). 

Похоронена на Преображенском еврейском кладбище (участок 0-4 ст., место 906) рядом с родителями и братом.

Семья 
Отец — Марк Григорьевич Клигман (? —1935), инженер-механик, и мать — Евгения Моисеевна Клигман (? —1944), проживавшие с 1916 года в Петрограде по улице Захарьевской, дом № 9.Брат — Сергей Маркович Клигман (1902—1942), кинооператор на студии «Ленфильм», арестован в 1937 году, осуждён в 1938 году по 58-й статье, скончался в тюрьме Златоуста от скоротечной чахотки. Реабилитирован в 1956 году.

Фильмография 

  — Фотоэлемент в кино
  — Публичной библиотеке 150 лет
  — Покорённый полюс
  — Сокровищница культуры
  — Рождение радио
  — Восстановим наш родной город
  — К вам приедет помощник
  — Русские кружевницы
  — Записные книжки Чехова
  — Школа русской электротехники
  — Пушкин в Михайловском
  — Художник Федотов
  — Ранние повести Гоголя
  — Живопись Вл. Маковского
  — Некрасов в редакции журнала «Современник»
  — Записные книжки А. П. Чехова
  — Ленинград
  — Глазами художника
  — Навстречу песне
  — Боевой карандаш
  — Театр зовёт
  — Дальний поиск
  — Мир открывается в капиллярах
  — В глубины живого
  — Мы будем управлять жизнью
  — Можно ли остаться равнодушным
  — Ритмы революции
  — Страница 100 <small>(совместно с Г. Бруссе)</small>
  — Искусство улиц и площадей
  — Архитектор Растрелли
  — И заговорили немые породы
  — Над раскрытым томом Ленина
  — Сюрпризы зрячих молекул
  — Взрыв конструирует молекулы / Взрыв в химическом реакторе
  — Красный хлеб
  — Пароль во Вселенную
  — Процесс художественного творчества
  — Художник Кибрик
  — Максим Горький
  — Рядом с реставратором (также автор сценария)
  — Художник Александр Иванов 
  — На режиссёрских уроках профессора Г. А. Товстоногова
  — Ступени в подземное царство. Кольская сверхглубокая <small>(совместно с И. Райзис)</small>
  — Искусство акварели
  — Создание лекарственных средств
  — Сковороды
  — Актёры и роль
  — …И в праздники, и в будни…
  — Соучастник судьбы / Максимилиан Волошин
  — Легенда о великом инквизиторе
  — Лики Петра Великого
  — Прогулка при закате

 Награды и премии 
 1966 — Ломоносовская премия за фильм «Мир открывается в капиллярах»;
 1967 — Государственная премия РСФСР имени братьев Васильевых за фильм «В глубины живого»;
 1967 — Ломоносовская премия за фильм «В глубины живого»'';
 1969 — заслуженный деятель искусств РСФСР;
 1983 — орден Дружбы народов.

Память 
Кадры с М. М. Клигман и другими ветеранами студии вошли в документальный фильм «Ветераны. Память сердца» (1995; «Леннаучфильм»).

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 

Персоналии:Санкт-Петербург
Персоналии:Леннаучфильм
Кинодокументалисты
Кинорежиссёры-документалисты России
Женщины-режиссёры России
Члены Союза кинематографистов СССР
Похороненные на Преображенском еврейском кладбище